Чикаго Кабс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 76 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 128

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 9
 Поражений: 17
 Процент побед: 34.62
 Очков набрано: 99
 Очков пропущено: 130

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 112

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 14
 Поражений: 12
 Процент побед: 53.85
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 127

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 123

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 9
 Поражений: 19
 Процент побед: 32.14
 Очков набрано: 111
 Очков пропущено: 151

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Кабс
МЛБ в сезоне 1996